Lucas Rive (kok)
 Lucas Rive (restaurant)